Eißner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlob Eißner (1785–1875), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Autor 
 Frank Eißner (* 1959), deutscher Grafiker und Holzschneider
 Gerhard Eißner (1912–2004), deutscher Veterinärmediziner
 Josefine Eißner (1822–1906), deutsche Frauenrechtlerin
 Konstanze Feindt Eißner (* 1966), deutsche Bildhauerin und Zeichnerin
 Ulrich Eißner (* 1962), deutscher Künstler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Eiser
 Eisner
 Eissner von und zu Eisenstein